Het ATP-toernooi van Montreal/Toronto 2003 (met de officiële naam Canada Masters) vond plaats van 4 tot en met 10 augustus 2003. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het du Maurier Stadium in de Canadese stad Montreal.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Officiële website
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Montreal/Toronto
2003